A engenharia madeireira é a área da engenharia em que os conhecimentos de matemática e de física são utilizados para transformar a madeira com o mínimo de perdas nos mais diversos insumos, desde carvão, móveis, casas, utensilhos até papel e energia através da Biomassa. Os Sistemas Mecânicos englobam uma área muito vasta que engloba os órgãos de máquinas, a termodinâmica, a climatização, a termotecnia, a ciência dos materiais, életrica, etc.

Madeireira